Lauppert ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Lauppert (1879–1955), österreichischer Offizier
 Oskar von Lauppert (1858–nach 1928), österreichischer Opernsänger
 Isabella von Lauppert-Martin (1856–nach 1928), deutsche Opernsängerin